Mazenod ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Fortuné de Mazenod (1749–1840), Bischof von Marseille
 Eugen von Mazenod (auch: Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, 1782–1861), Heiliger, Gründer der Oblaten der makellosen Jungfrau Maria, Bischof von Marseille